Těšínov bezeichnet mehrere Orte in Tschechien

 Těšínov (Petříkov), Ortsteil von Petříkov, Okres České Budějovice
 Těšínov (Protivín), Ortsteil von Protivín, Okres Písek